Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1970 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Court je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (prvakinja)
  Kerry Melville (finale)
  Winnie Shaw (polfinale)
  Karen Krantzcke (polfinale)
  Judy Dalton (četrtfinale)
  Christina Sandberg (četrtfinale)
  Lesley Hunt (četrtfinale)
  Kerry Harris (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1970